Алізе Корне була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її здолала Шахар Пеєр.

Агнеш Савай виграла титул, перемігши у фіналі Патті Шнідер з рахунком 2-6, 6-4, 6-2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

GDF Suez Grand Prix, одиночний розряд
2009